— незалежний підрозділ аніме-студії Production I.G.

Роботи XEBEC включають в себе такі серіали, як Martian Successor Nadesico, Love Hina, Mahou Sensei Negima, Soukyuu no Fafner. XEBEC також брала активну участь у розробці безлічі інших популярних серіалів, займаючись анімацією, режисуванням і дизайном персонажів.

Роботи

Власні твори 
 Soukyuu no Fafner

Власні екранізації 
 Avenger (TV)
 Blue Seed (OVA)
 Candidate for Goddess (OVA)
 D.I.C.E. (TV)
 D.N.Angel (TV)
 Dai-Guard (TV)
 Erementar Gerad (TV)
 eX-Driver (OAV)
 Gekiganger 3 (OAV)
 Hand Maid May (TV)
 Kanokon (TV, OVA)
 Ladies versus Butlers! (TV)
 Love Hina (TV, OVA)
 Love Hina Again (OVA)
 Mahou Sensei Negima (TV, OVA)
 Martian Successor Nadesico (TV, фільм)
 MegaMan NT Warrior (TV)
 Mito no Daiboken: Futari no Jou-sama (TV)
 MM! (TV)
 Pandora Hearts (TV)
 Pilot Candidate (TV)
 Shaman King (TV, OVA)
 Sorcerer Hunters (TV, OVA)
 Steam Detectives (TV)
 Tales of Eternia (TV)
 To Love-Ru (TV)
 Uchuu no Stellvia (TV)

Участь у створенні 
 Akihabara Dennou Gumi — 2011 Nen no Natsuyasumi (фільм)
 Bakusou Kyoudai Let's & Go (TV, OVA)
 Bottle Fairy (TV)
 Cowboy Bebop (фільм)
 Earth Defender Mao-chan (TV)
 GUNxSWORD (TV)
 Honey and Clover (TV)
 Immortal Grand Prix (TV 2)
 Inuyasha (фільм: The Castle Beyond the Looking Glass)
 Karin (TV)
 Mojako (TV)
 Neon Genesis Evangelion: (фільм: The End of Evangelion)
 Noein — Mou Hitori no Kimi e (TV)
 Outlaw Star (TV)
 Read or Die (TV)
 Megaman Nt Warrior (TV: Axess; TV: Stream)
 Sousei no Aquarion (TV)
 Zoids, Zoids/ZERO (TV)

Участь у створенні ігор 
 Martian Successor Nadesico
 Macross VFX
 Megaman 8
 Megaman X4
 Sorcerer Hunters
 Irregular Hunter X

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Сторінка компанії на AnimeNewsNetwork.com 
 Сторінка компанії на AniDB.net

Підприємства за алфавітом
Аніме-студії
Xebec
Засновані в Японії 1995